The Gifted – film del 1999 di Lawrence L. Simeone
 The Gifted – album di Wale del 2013
 Phapphayon san – The Gifted – cortometraggio thailandese del 2015
 The Gifted – Paragit lap – Nak rian phalang kif – graphic novel thailandese del 2016
 The Gifted – serie televisiva statunitense del 2017
 The Gifted - Nak rian phalang kif – serie televisiva thailandese del 2018

Pagine correlate 
 Gifted